Ормізд:
Ормізд (Хвармізд) I — 3-й шаханшах Персії з династії Сасанідів. Правив у 272-273, старший син Шапура I. 
Ормізд II — 8-й шахиншах Ірану та ан-Ірану в 302-309
Ормізд III — 16-й шаханшах Ірану з династії Сасанідів (457-459), старший син Єздигерда II. 
Ормізд IV (Тюркзаде) — 22-й шахиншах Ірану (Ераншахр) та не-Ірану (ан-Еран).